

Patronymie
 Robert Van Lancker (1946- ) est un ancien coureur cycliste belge.
 Alain Van Lancker (1947- ) est un ancien coureur cycliste français.
 Anne Van Lancker (1954- ) est une femme politique belge.
 Eric Van Lancker (1961- ) est un ancien coureur cycliste belge.